

Persone 
 Joanell Dyrstad – politica statunitense
 Ole Dyrstad – ex calciatore norvegese, difensore 
 Pernille Dyrstad Lydersen – sciatrice alpina norvegese